

Patronyme
 Adolf Dassler, (1900-1978), fut le fondateur de la société allemande de vêtements de sport Adidas.
 Horst Dassler (1936-1987), homme d'affaires allemand, fondateur de la marque Arena
 Rudolf Dassler, (1898-1974), fut le fondateur de la société allemande de vêtements de sport Puma

Homonymie
Homonymie de patronyme